Давос:

 Давос — город в Швейцарии.
 «Давос» — швейцарский хоккейный клуб.
 Давос Сиворт — персонаж серии романов «Песнь Льда и Огня» и телесериала «Игра престолов».

См. также 
 Давосский форум